Июльское восстание может означать:

 Июльское восстание (1917) в Петрограде.
 Июльское восстание 1927 года в Вене.